USS Buffalo je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Buffalo (1813) 
 USS Buffalo (1892) 
 USS Buffalo (CL-84) 
 USS Buffalo (CL-99) 
 USS Buffalo (CL-110) 
 USS Buffalo (SSN-715)

Buffalo